Bay pode se referir a:

 Lugares
 nos Estados Unidos,
 Bay (Arkansas)
 Bay Hill
 Bay Lake
 Bay Pines
 Bay Center
 Bay View
 Bay City
 Mission Bay
 South Bay
 Bay (Somália), região da Somália
 Montego Bay, cidade da Jamaica

 Outros
 Bay (TTC), estação de metrô em Toronto;
 Bay (vizir), antigo egípcio.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos